Zhang Shuo (football) (né en 1983), footballeur international chinois
 Zhang Shuo (gymnastique) (né en 1984), gymnaste rythmique chinoise